Jean Béranger (1925-1997), homme politique français ;
 Jean Béranger (1937-2012), skieur alpin français.